Бортновский — фамилия; имеет женскую форму Бортновская.
Бортновский, Бронислав Брониславович (1894—1937) — советский разведчик.
 Бортновский, Генрих Александрович (1907—1996) — советский инженер-радиотехник.
 Бортновский, Константин Антонович (1909—1981) — российский учёный, специалист в области разработки ядерных боеприпасов, дважды лауреат Государственной премии СССР.